Reprezentacja Chile w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Chile reprezentujący ten kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Po raz pierwszy do mistrzostw świata awansowała w 2009 roku.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Ameryki

Udział w igrzyskach panamerykańskich

Udział w mistrzostwach Ameryki Południowej

Udział w igrzyskach Ameryki Południowej

Przypisy 

Chile
Chilijskie reprezentacje narodowe
Piłka ręczna w Chile